Osoby:
 Cassian Spiß – austriacki biskup
 Kornelia Spiß – austriacka polityk

Zobacz też:
 Spiss